KH est un code, qui signifie :
 Cambodge, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .kh et la norme ISO 3166-1

KH sont les initiales :

 du « maître spirituel » Kut Humi, cité dans les œuvres d'Alice Ann Bailey et Helena Blavatsky
 du jeu vidéo Kingdom Hearts

KH est la formule brute :
 de l'hydrure de potassium

Code